Бутаутай () — назва кількох населених пунктів Литви.

 Бутаутай — хутір у Біржайському районі.
  Бутаутай — хутір у Расейняйському районі.